Соревнования по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх 2020 прошли с 25 июля по 7 августа 2021 года в Токийском центре водных видов спорта. Было разыграно 8 комплектов наград: по четыре у мужчин и у женщин.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты 
 Олимпийский центр водных видов спорта.

Квалификация

Ссылки 
 Страница на официальном сайте